Harrison Birtwistle (nacido el 15 de julio de 1934) es un compositor británico.

Vida
Harrison Birtwistle nació en Accrington, un pueblo campesino en Lancashire unas 20 millas al norte Manchester. Su interés en la música fue promovido por su madre, quien le compró un clarinete cuando tenía siete años, y lo envió a lecciones musicales con un director de orquesta local. Fue lo suficientemente habilidoso como para tocar pronto en el estilo de marcha militar, y en la orquesta que acompañaba las producciones de Gilbert and Sullivan interpretando El Mesías de Georg Friedrich Händel. Birtwistle compuso sus obras iniciales alrededor de esta época, describiéndolas luego como escritas bajo la influencia de "Vaughan Williams".

Estilo
No es fácil vincular la música de Birtwistle a ninguna escuela o movimiento en particular. Durante un tiempo, fue descrito como perteneciente a la Escuela de Mánchester, tipología inventada en analogía con la Segunda Escuela de Viena para referirse a Birtwistle, Alexander Goehr y Maxwell Davies. Desde entonces, la denominación ha caído un tanto en desuso, ya que los tres compositores estaban unidos solo por sus primeros estudios en Mánchester, no por un estilo musical común. La música de Birtwistle es compleja, escrita de una manera modernista con una voz distintiva clara.

List de obras principales

Opera
 Punch and Judy (opera)|Punch and Judy (1967)
 Down by the Greenwood Side (opera)|Down by the Greenwood Side, A Dramatic Pastoral, opera de cámara (1968–69)
 Bow Down, opera de cámara (1977)
 Yan Tan Tethera (opera)|Yan Tan Tethera, A Mechanical Pastoral, opera de cámara (1986)
 The Mask of Orpheus (1984), ganador en 1987 del premio Grawemeyer en composición musical.
 Gawain (opera)|Gawain (1990)
 The Second Mrs Kong (1994)
 The Last Supper (opera)|The Last Supper (2000)
 The Io Passion, opera de cámara (2004)
 The Minotaur (opera)|The Minotaur (2008)
 The Corridor (opera)|The Corridor, opera de cámara (2009)

Otras obras
 Tragoedia, para flauta, oboe, clarinete, fagot, cuerno, harpa y cuarteto de cuerdas (1965)
 Nomos (1968), para orquesta
 Verses for Ensembles (1968)
 Down by the Greenwood Side (1969)
 The Triumph of Time (1971–72), para orquesta
 Grimethorpe Aria (1973), para orquesta de vientos
 Silbury Air (1976–77), orquesta de cámara
 ...agm... (1978)
 Secret Theatre, para conjunto de cámara (1984)
 Earth Dances (1986), para orquesta
 Endless Parade (1986), para trompeta, vibráfono y cuerdas
 Antiphonies (1992), piano y orquesta
 Panic (1995), saxo alto, percusión de jazz y orquesta
 Pulse Shadows (9 Movements para cuarteto de cuerdas entrelazado con 9 Settings of Celan) (1989–96)
 The Axe Manual, para piano y percusión (2000)
 Theseus Game, para ensemble grande con dos conductores (2002)
 Angel Fighter (2010), cantata dramática
 String Quartet: Tree of Strings (2007)
 Concerto for Violin and Orchestra (2009–10)
 In Broken Images (2011), for ensemble (after the antiphonal music of Gabrieli)
 The Moth Requiem (2012), for twelve female voices, three harps and flute
 Songs from the Same Earth (2012–13), for tenor and piano
 Responses (2013–14), piano concerto

Referencias

Compositores de Inglaterra
Compositores de música clásica del Reino Unido del siglo XX